Treibhaus — рок-группа из Берлина, музыка которой стилистически тяготеет к индастриал-металу с элементами электроники.

История

2004 год 

Вокалист Курт Доенберг пишет песни, которые впоследствии стали первыми песнями группы Treibhaus. После длительной карьеры в качестве барабанщика в таких группах, как Rough Silk, Donnerkopf, Amoc и Headgame, настало время, когда его музыкальные идеи, наконец, созрели в течение многих лет в его голове. После того, как несколько первых песен были написаны, он быстро нашел музыкантов, с которыми он создал группу Treibhaus.

Дискография

Студийные альбомы 

 Unsterblich (2005)
 Feindbild (2006)
 Alarmstufe Rot (2008)
 Alphatier (2011)

Концертные альбомы 

 Live in Hannover (2009)

Электронные музыкальные коллективы Германии
Индастриал-метал-группы Германии